Abul Wafa steht für:

 Abu l-Wafa (940–998), persischer Mathematiker und Astronom
 Abul Wáfa, einen Mondkrater